(375) Урсула () — очень крупный астероид главного пояса, который открыл 18 сентября 1893 года французский астроном Огюст Шарлуа в обсерватории Ниццы. Происхождение названия неизвестно.

Покрытие звёзд этим астероидом было зафиксировано 15 ноября 1984 года, именно тогда был определён диаметр Урсулы.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 200 до 400 км